Port lotniczy Namur-Suarlée – port lotniczy położony w Suarlée koło Namur, w Belgii. Obsługuje połączenia krajowe.

Bibliografia 
 

Namur-Suarlée